Mužská čtyřhra Australian Open 2019 probíhala ve druhé polovině ledna 2019. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu konaného v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený rakousko-chorvatský pár Oliver Marach a Mate Pavić, který dohrál ve druhém kole na raketách Argentince Máxima Gonzáleze s Chilanem Nicolásem Jarrym.

Vítězem se stal pátý nasazený pár Francouzů Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který ve finále zdolal finsko-australské turnajové dvanáctky Henriho Kontinena s Johnem Peersem po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. Oba šampioni získali třináctou společnou trofej a rozdělili si částku 750 000 australských dolarů. 

Francouzský pár se stal osmou dvojicí historie, která zkompletovala kariérní Grand Slam, tj. tituly ze všech čtyř majorů v mužské čtyřhře. 37letý Mahut s 27letým Herbertem tak navázali na vítězství z US Open 2015, Wimbledonu 2016 a French Open 2018. V otevřené éře se to před nimi podařilo pouze Australanům Woodbridgovi s Woodfordem, Nizozemcům Eltinghovi s Haarhuisem a Američanům Bobovi s Mikem Bryanovými. Z finále grandslamu odešli jako pár poraženi pouze na Australian Open 2015.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (2. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové) 
  Raven Klaasen /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (2. kolo)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (3. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (finále)
  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)
  Feliciano López /  Marc López (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Divij Šaran (1. kolo)
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2019